Le nom néerlandais Maeschalck provient de la profession de palefrenier, du néerlandais maarschalk.

Il peut se décliner :
avec -ck ou -k
avec -aa- ou -ae-, voire un -ay- ou un -a- simple
avec -sch- ou -sk- ou -sc-
avec ou sans l'article de
avec ou sans suffixe -e, voire un -et
avec ou sans -r- (ou remplacé par un -s- ou un -l-)

Variantes:
 Maarschalk, Maarschalck, De Maarschalk, De Maarschalck
 De Maersschalck, De Maarsschalck, De Maarschalck, Maerschalcke, de Maerschalcke
 Maerskalcke, Maerskalck
 Maeschalk, Maesschalk, Maeschalck, Maesschalck
 Maeschaelk, Maesschaelk, Maeschaelck, Maesschaelck
 de Maeschalk, de Maesschalk, de Maeschalck, de Maesschalck
 de Maeschaelk, de Maesschaelk, de Maeschaelck, de Maesschaelck
 Demaerschalet
 Masschalck, Maesschalkc, Maesschal, Maessckal, Maescalck, Maesschalck
 Maelschaelck, Maelschalk
 Mayschalk